Chiesa di Sant'Emidio – chiesa di Agnone
 Chiesa di Santa Maria del Carmelo e Sant'Emidio – chiesa di Acireale
 Cattedrale di Sant'Emidio – duomo della città di Ascoli Piceno

Pagine correlate

 Tempietto di Sant'Emidio